Kloster Seehausen bezeichnet: 

 Dominikanerkloster Seehausen  in der Altmark, siehe St. Johannes Baptist (Seehausen)#Geschichte
 Zisterzienserinnenkloster Seehausen in der Uckermark

Siehe auch
 Kloster Staffelsee